Robert Torrens henviser til blandt andre:

 Robert Torrens (jurist) (1775-1856) – irsk dommer
 Robert Torrens (nationaløkonom) (1780-1864) – irsk nationaløkonom
 Robert Torrens (politiker) (1814-1884) – australsk politiker